Landres ist Name oder Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden:

 Landres im Département Meurthe-et-Moselle
 Landres-et-Saint-Georges im Département Ardennes

Landres ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Landres (1912–2001), US-amerikanischer Regisseur